Mont Tomuraushi peut désigner :
 mont Tomuraushi, volcan du Japon, situé dans le parc national de Daisetsuzan ;
 mont Tomuraushi, montagne du Japon, situé dans les monts Hidaka.